Fackla kan avse:

 Fackla – en ljuskälla bestående av en brinnande/glödande trästav
 Fackla (motmedel) – användas som motmedel genom att fällas från flygplan eller skjutas ut från fartyg för att avleda fientliga robotar med infraröd målsökare
 Fackla (pyroteknik) – en pyroteknisk signalanordning

Se även
 Facklan
 Gasfackling